Slovo kamenec nebo Kamenec má více významů:
v oboru chemie
 kamenec – triviální název pro podvojné soli kyseliny sírové
 síran draselno-hlinitý – kamenec – triviální název pro dodekahydrát síranu draselno-hlinitého KAl(SO4)2•12 H2O

jako místopisný název v Česku
pro sídla:
 1. Kamenec (okres Rokycany), také Kamenec u Radnic – obec u města Radnice v okrese Rokycany 
 2. Kamenec (Jílové) – vesnice, část města Jílové v okrese Děčín 
 3. Kamenec (Stráž nad Ohří) – vesnice, část obce Stráž nad Ohří v okrese Karlovy Vary 
 4. Kamenec (Teplice nad Metují) – lokalita města Teplice nad Metují v okrese Náchod 
 5. Kamenec (Frýdek-Místek) – lokalita statutárního města Frýdek-Místek 
 6. Kamenec (Napajedla) – lokalita města Napajedla v okrese Zlín 
 7. Kamenec (Český Těšín) – lokalita města Český Těšín v okrese Karviná 
 8. Kamenec (Holice) – lokalita města Holice v okrese Pardubice 
 9. Kamenec (Pěnčín) – lokalita obce Pěnčín v okrese Liberec 
 10. Kamenec (Skalička) – lokalita obce Skalička v okrese Přerov 
 11. Kamenec (Olbramice) – lokalita obce Olbramice v okrese Ostrava-město
 12. Kamenec (Lutonina) – lokalita obce Lutonina v okrese Zlín 
 13. Kamenec (Raškovice) – lokalita obce Raškovice v okrese Frýdek-Místek 
 14. Kamenec (Tři Sekery) – lokalita obce Tři Sekery v okrese Cheb 
 15. Kamenec (Holasovice) – lokalita obce Holasovice v okrese Opava 
 16. Kamenec (Broumy) – lokalita obce Broumy v okrese Beroun 
 17. Kamenec (Liberk) – lokalita vsi Uhřínov, části obce Liberk v okrese Rychnov nad Kněžnou 
 18. Kamenec (Hodoňovice) – lokalita vsi Hodoňovice, části obce Baška v okrese Frýdek-Místek 
 20. Kamenec u Poličky – obec u města Polička v okrese Svitavy 
 Kamenec u Radnic – Kamenec (okres Rokycany)
kopce:
 30. Kamenec (Olbramovická pahorkatina) (253 m) – vrch východně od městyse Oleksovice v okrese Znojmo 
 31. Kamenec (Mladoboleslavská kotlina) (263 m) – vrch západně od obce Kněžmost v okrese Mladá Boleslav 
 32. Kamenec (Češovský hřbet) (264 m) – vrch jižně od vsi Střihov, části obce Sloveč v okrese Nymburk 
 33. Kamenec (Smidarská tabule) (266 m) – vrch jihozápadně od vsi Chotělice, části obce Smidary v okrese Hradec Králové 
 34. Kamenec (Ostroměřská tabule) (278 m) – vrch východně od vsi Sylvárův Újezd, části obce Ostroměř v okrese Hradec Králové 
 35. Kamenec (Kozlovský hřbet) (316 m) – vrch jižně od města Kostelec nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou
 36. Kamenec (Choceňská tabule) (328 m) – vrch jihovýchodně od obce Poběžovice u Holic v okrese Pardubice
 37. Kamenec (Vraclavský hřbet) (337 m) – vrch severně od obce Vraclav v okrese Ústí nad Orlicí
 38. Kamenec (Bělohradská pahorkatina) (353 m) – vrch severovýchodně od obce Bílá Třemešná v okrese Trutnov
 39. Kamenec (Benešovské středohoří) (380 m) – vrch jihovýchodně od obce Volfartice v okrese Česká Lípa
 40. Kamenec (Rysovský hřbet) (394 m) – vrch severozápadně od obce Hřivínův Újezd v okrese Zlín
 41. Kamenec (Českodubská pahorkatina) (414 m) – vrch severně od obce Vlastibořice v okrese Liberec
 42. Kamenec (Starohrozenkovská hornatina) (423 m) – vrch jihovýchodně od obce Rokytnice v okrese Zlín
 43. Kamenec (Novohradská stupňovina) (447 m) – vrch jižně od obce Nové Hrady v okrese Ústí nad Orlicí
 44. Kamenec (Křivoklátská vrchovina) (454 m) – vrch jižně od obce Kublov (v k.ú. Broumy) v okrese Beroun
 45. Kamenec (Šumavské podhůří) (465 m) – vrch jižně od města Netolice v okrese Prachatice
 46. Kamenec (Klenčovská hornatina) (496 m) – vrch severně od obce Březůvky v okrese Zlín
 47. Kamenec (Lomnická pahorkatina) (499 m) – vrch východně od obce Svojek v okrese Semily
 48. Kamenec (Horažďovická pahorkatina) (506 m) – vrch severovýchodně od obce Lnáře v okrese Strakonice
 49. Kamenec (Verneřická vrchovina) (519 m) – vrch severně od obce Merboltice s přírodní rezervací Kamenná hůra v okrese Děčín
 50. Kamenec (Podčeskoleská pahorkatina) (529 m) – vrch východně od obce Třemešné v okrese Tachov
 51. Kamenec (Trutnovská pahorkatina) (533 m) – vrch jižně od obce Staré Buky v okrese Trutnov
 52. Kamenec (Milešovské středohoří) (552 m) – vrch severně od vsi Milešov, části obce Velemín v okrese Litoměřice
 53. Kamenec (Vysokokamenská vrchovina) (643 m) – vrch východně od obce Číměř v okrese Jindřichův Hradec
 54. Kamenec (Český les) (671 m) – vrch západně od obce Mutěnín v okrese Domažlice
 55. Kamenec (Nedvědická vrchovina) (698 m) – vrch severně od obce Rovečné v okrese Žďár nad Sázavou
 56. Kamenec (Slunečná vrchovina) (737 m) – vrch východně od obce Lomnice v okrese Bruntál
 57. Kamenec (Zlatohorská vrchovina) (763 m) – vrch severně od obce Karlovice v okrese Bruntál
 58. Kamenec (Hornoopavská hornatina) (794 m) – vrch východně od obce Bělá pod Pradědem v okrese Jeseník
 59. Kamenec (Loučenská hornatina) (814 m) – vrch západně od obce Klíny v okrese Most
 60. Kamenec (Jeřábská hornatina) (914 m) – vrch severně od obce Janoušov (v k.ú. Vysoký Potok) v okrese Šumperk
 61. Kamenec (Kamzičnická hornatina) (1023 m) – vrch severozápadně od obce Stará Ves v okrese Bruntál
 62. Kamenec (Novohradské hory) (1073 m) – vrch jihozápadně od vsi Pohoří na Šumavě, části obce Pohorská Ves v okrese Český Krumlov
 63. Kamenec (Krkonoše) (1238 m) – vrch severovýchodně od města Harrachov v okrese Jablonec nad Nisou
 64. Kamenec (Desenská hornatina) (1250 m) – vrch východně od obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk
 vyhlídková plošina Kamenec – na Kamenném vrchu v okrese Šumperk

také vodní plochy:
 66. Kamenec (rybník, Žerčice) – rybník jižně od obce Žerčice v okrese Mladá Boleslav

a přírodní památky:
 67. Kamenec (přírodní památka, okres Kroměříž) – přírodní památka, travnatá stráň s přirozeným lesostepním společenstvem nedaleko obce Zdounky v okrese Kroměříž
 68. Kamenec (přírodní památka, okres Frýdek-Místek) – přírodní památka, mokřad rašelinného charakteru se vzácnou květenou a obojživelníky u obce Dobrá v okrese Frýdek-Místek
 69. Kamenec (přírodní památka, okres Rokycany) – přírodní památka, lokalita s výskytem vzácných motýlů u obce Kamenec v okrese Rokycany

Místopisný název Kamenec je také častý na Slovensku a to jako název sídel:
 Kamenec – část obce Nová Dedina v okrese Levice (48°15'13.511"N, 18°40'3.354"E)
 Kamenec pod Vtáčnikom – obec u města Nováky v okrese Prievidza (48°40'26.580"N, 18°33'3.384"E)
 Veľký Kamenec – obec u města Kráľovský Chlmec v okrese Trebišov (48°21'31.608"N, 21°48'23.292"E)
 Malý Kamenec – obec u města Kráľovský Chlmec v okrese Trebišov (48°21'7.488"N, 21°47'21.552"E)
kopců:
 Kamenec (212 m) – vrch východně od vsi Kalinčiakovo, části okresního města Levice (48°11'43.755"N, 18°40'18.096"E)
 Kamenec (224 m) – vrch východně od obce Cakov v okrese Rimavská Sobota (48°20'29.774"N, 20°14'12.890"E)
 Kamenec (236 m) – vrch východně od obce Nižný Hrabovec v okrese Vranov nad Topľou (48°51'17.520"N, 21°46'40.262"E)
 Kamenec (265 m) – vrch severovýchodně od obce Brhlovce v okrese Levice (48°13'28.953"N, 18°44'48.423"E)
 Kamenec (302 m) – vrch severně od obce Nová Kelča v okrese Vranov nad Topľou (49°4'26.823"N, 21°41'38.278"E)
 Kamenec (326 m) – vrch severně od obce Šterusy v okrese Piešťany (48°37'8.212"N, 17°40'26.175"E)
 Kamenec (328 m) – vrch západně od obce Vyškovce v okrese Stropkov (49°14'56.254"N, 21°38'54.329"E)
 Kamenec (429 m) – vrch východně od obce Dlhá Ves v okrese Rožňava (48°29'54.134"N, 20°26'58.496"E)
 Kamenec (584 m) – vrch východně od obce Plešivec v okrese Rožňava (48°32'47.926"N, 20°28'2.048"E)
 Kamenec (674 m) – vrch severovýchodně od obce Dolná Poruba v okrese Trenčín (48°55'31.784"N, 18°19'7.110"E)
 Hrubý Kamenec (405 m) – vrch západně od obce Buková v okrese Trnava (48°32'38.836"N, 17°21'50.000"E)
 Veľké Kamence (263 m) – vrch východně od obce Slatina v okrese Levice (48°9'1.705"N, 18°55'42.879"E)
 Na Kamenci (409 m) – vrch nad obcí Chminianska Nová Ves v okrese Prešov (49°0'33.552"N, 21°4'54.863"E)

a také vodních toků:
 Kamenec (přítok Holumnického potoka) – pravostranný přítok Holumnického potoka pod obcí Holumnica v okrese Kežmarok
 Kamenec (přítok Ipeľu) – levostranný přítok Ipeľu u obce Preseľany nad Ipľom v okrese Levice
 Kamenec (přítok Topľy, Chmeľová) – levostranný přítok Topľy v okresním městě Bardejov
 Kamenec (přítok Topľy, Tarnov) – levostranný přítok Topľy v obci Tarnov v okrese Bardejov

a přírodní rezervace Kamenec (přírodní rezervace) v oblasti Malé Karpaty

název Kamenec se používá i pro jiná místa v zahraničí:

 Kamenec (Horní Lužice) – český název města Kamenz/Kamjenc v Sasku, v Horní Lužici (v Německu)
 Kamenec Podolský – město v Chmelnycké oblasti na Ukrajině
 Kamieniec Ząbkowicki – obec (gmina) v Dolnoslezském vojvodství v Polsku
 Kamenec – starý český název města Szombathely v Maďarsku

V Česku se výraz Kamenec vyskytuje v místních názvech také ve spojení s předložkou, například Na Kamenci. Nejčastěji jsou tak pojmenovány ulice v řadě českých obcí, ale uplatňují se také jako názvysídel:
 70. Na Kamenci (Skalice) – lokalita vsi Skalice části města Frýdek-Místek v okrese Frýdek-Místek 
 71. Na Kamenci (Turnov) – lokalita města Turnov v okrese Semily 
 72. Dům Na Kamenci – historická budova na Staroměstském náměstí v Praze 
a také kopců:
 76. Na Kamenci (Ostroměřská tabule) (290 m) – vrch jihovýchodně od obce Ostroměř v okrese Jičín 
 77. Na Kamenci (Vyskeřská vrchovina) (398 m) – vrch severovýchodně od obce Kacanovy v okrese Semily 
 78. Na Kamenci (Vysocká hornatina) (688 m) – vrch severovýchodně od města Vysoké nad Jizerou v okrese Semily 
 79. Na Kamencích (429 m) – vrch severozápadně od obce Obora v okrese Blansko
 80. Ke Kamenci (202 m) – vrch východně od vsi Svídnice, části obce Dymokury v okrese Nymburk

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno